Les Récrés du petit Nicolas est un roman illustré de René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé paru en 1963 aux éditions Denoël, un roman qui met en scène le personnage du même nom. Il compte 17 histoires.

Liste des histoires

Alceste a été renvoyé 
Une chose terrible s'est passée à l'école : Alceste a été renvoyé.
Car il a insulté monsieur Dubon...

Le nez de tonton Eugène 
Après un déjeuner avec son papa, celui-ci achète à Nicolas dans un magasin de farces et attrapes un nez en carton, comme celui de tonton Eugène ! Le petit garçon l'emmène à l'école ...

La montre 
La mémé de Nicolas (la maman de sa maman) lui a fait un chouette cadeau : une montre-bracelet ! En plus, elle est phosphorescente (elle brille dans la nuit) !

On fait un journal 
Maixent a reçu un beau cadeau de sa marraine : une imprimerie. Nicolas et ses copains décident de publier leur propre journal ...

Le vase rose du salon 
En jouant au ballon dans le salon, Nicolas casse le vase rose. A présent, il va falloir annoncer la nouvelle à son papa.

À la récré, on se bat 
Nicolas et Geoffroy veulent se battre à la prochaine récréation, car que Nicolas a dit à Geoffroy  qu'il était un menteur.

King 
Nicolas et ses copains vont à la pêche dans l'étang du square. Le petit garçon en ramènera un têtard, qu'il baptisera King ...

L'appareil de photo 
Après une montre, la mémé de Nicolas (qui est décidément très chouette) lui offre un appareil photo. Il l'emmène à l'école pour le montrer à ses copains, qui se prennent tous en photos...

Le football 
Nicolas et ses copains se retrouvent pour jouer au football sur le terrain vague, quand ils sont embêtés par une autre bande. Le papa de Nicolas vient à leur rescousse ... Il les prend en main pour les coacher car la semaine prochaine, il y aura un match de football et le père de Nicolas sera l'arbitre ...

(Histoire racontée à la manière d'une retransmission d'un match de football à la radio)

L'équipe de foot de Nicolas et de ses amis (entraînée par le papa du petit garçon) joue la première mi-temps d'un match de football contre l'équipe d'une autre école.

(Histoire racontée à la manière d'une retransmission d'un match de football à la radio)

Une semaine plus tard, la deuxième mi-temps est jouée. Il va y avoir de gros changements ...

Le musée de peintures 
La maîtresse emmène ses élèves dans un musée pour voir des peintures.
Les élèves chahutent, montent partout, grimpent partout, au grand dam de la maîtresse.

Le défilé 
Une statue va être inaugurée dans le quartier de l'école. Le directeur décide d'organiser pour l'occasion un défilé auquel participeront tous les élèves

Les boy-scouts 
C'est la fête de la maîtresse. Nicolas et ses copains se cotisent. Il ne reste plus qu'à lui acheter un beau cadeau ...

Le bras de Clotaire 
En marchant sur un jouet, Clotaire est tombé et s'est cassé le bras. De retour à l'école, le petit garçon porte un plâtre, et se fait chouchouter par la maîtresse ....

On a fait un test 
Aujourd'hui, c'est la visite médicale et on ne peut pas dire que les enfants soient très rassurés !

La distribution des prix 
L'année scolaire est terminée et enfin, ce sont les vacances ! Mais avant, il faut assister à la distribution des prix. Quel prix Nicolas va-t-il recevoir ?

Éditions 
 Paris : Gallimard, 1978, 137 p. (Folio junior ; 47)
 Paris : Gallimard : Denoël, 1981, 52 p. (Collection Grands textes illustrés)
 Paris : Gallimard, 1982, 137 p. (Bibliothèque Folio junior). 
 Paris : Gallimard, 1987, 181 p. (Collection Folio junior ; 468. Édition spéciale). 
 Paris : France loisirs, 1991, 113 p. 
 Paris : Gallimard, 1994, 123 p. (Collection Folio ; 2665). 
 Paris : Denoël, 1994, 104 p. 
 Paris : Gallimard Jeunesse, 1997, 181 p. (Collection Folio Junior ; 468. Édition spéciale). 
 Paris : le Grand livre du mois, 2002, 104 p. 
 Paris : Denoël, 2002, 125 p. 
 Paris : IMAV éd., 2013, 156 p. 

Roman français paru en 1963
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Le Petit Nicolas